Laserpitium archangelica är en flockblommig växtart som beskrevs av Franz Xaver von Wulfen och Nikolaus Joseph von Jacquin. Laserpitium archangelica ingår i släktet spenörter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Spenörter
archangelica